Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as US Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Sara Errani–Roberta Vinci-kettős volt, de ezúttal már a negyeddöntőben elbúcsúztak a küzdelmektől, miután két játszmában kikaptak a Williams nővérektől. A tornát az ötödik kiemelt Andrea Hlaváčková–Lucie Hradecká-páros nyerte meg, a fináléban 6–7(4), 6–1, 6–4-re legyőzve a nyolcadik kiemelt Ashleigh Barty–Casey Dellacqua-kettőst.

Kiemeltek
  Sara Errani /  Roberta Vinci (negyeddöntő)
  Jekatyerina Makarova /  Jelena Vesznyina (negyeddöntő)
  Nagyja Petrova /  Katarina Srebotnik (negyeddöntő)
  Hszie Su-vej /  Peng Suaj (negyeddöntő)
  'Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (győztesek)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (harmadik kör)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (második kör)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (döntő)
  Liezel Huber /  Nuria Llagostera Vives (harmadik kör)
  Szánija Mirza /  Cseng Csie (elődöntő)
  Anasztaszija Pavljucsenkova /  Lucie Šafářová (harmadik kör)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (második kör)
  Cara Black /  Marina Eraković (harmadik kör)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voszkobojeva (harmadik kör)
  Jelena Janković /  Mirjana Lučić-Baroni (harmadik kör)
  Anabel Medina Garrigues /  Flavia Pennetta (harmadik kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források
 Eredmények

N2